Виктор Дорохин:
 Дорохин, Виктор Васильевич (1944—2009) — советский и российский композитор, музыкант, первый в России музыкальный продюсер.
 Дорохин, Виктор Калистратович (род. 1936) — заслуженный тренер СССР.